Per Grazia Ricevuta – gruppo musicale italiano
 Project Gotham Racing – serie di videogiochi di guida
 PGR – alias di Kim Cascone, compositore statunitense
 PGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paragould (Stati Uniti d'America)